A Equipe uzbeque representa o Uzbequistão na Fed Cup de tênis. Atualmente compete na Zona Asiática.

Historia 
O Uzbequistão competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1995. Seus melhores resultados os Play-offs de (2008).

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Uzbeque de Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis